Hohe Pforte steht für:

 Bezeichnung für den Großwesir bzw. für die Regierung des Osmanischen Reichs
 Hohe Pforte, Eingangspforte zu Städten und königlichen Palästen im arabischen Sprachraum
 Hohe Pforte (Köln), Tor der römischen Stadtmauer in Köln
 Hohe Pforte (Quakenbrück), Stadttor von Quakenbrück
 Hohe Pforte in Isfahan, Eingang zum Königspalast, siehe Naqsch-e Dschahan#Hohe Pforte (Ali Qapu)

Siehe auch
 Hohes Tor